Дорф (,  — «деревня») — топоним и фамилия:

 Дорф, Александр Ушерович (1946—2015) — советский и российский конструктор-оружейник, изобретатель, заслуженный конструктор Российской Федерации (1999).
 Дорф, Густав Артур (1908—1972) — немецкий политик, член КПГ и СЕПГ, участник Гражданской войны в Испании.

 Дорф — часть Цюриха (Швейцария).
 Дорф-Мекленбург — коммуна в Германии.
 Дорф-на-Праме — коммуна в Австрии.
 Ашбах-Дорф — коммуна в Австрии.
 Байердорф-Дорф — город в Германии.
 Шинцнах-Дорф — коммуна в Швейцарии.
 Далем-дорф (станция метро) в Берлине.

См. также 
 Дорфф